Ра́ков  () — агрогородок в Воложинском районе Минской области Белоруссии. Административный центр Раковского сельсовета.

Расположен на берегу реки Ислочь в 40 км от Воложина и в 24 км от Минска, недалеко от МКАД-2.

История 

Первые письменные упоминания о поселении на месте современного Ракова датируются 1465 годом, когда Казимир Ягеллон даровал город канцлеру Великого княжества Литовского Михалу Кяжгайле.

В Литовской Метрике засвидетельствованы балтские имена жителей Ракова по состоянию на вторую половину XV века: Пацюс, Молдутис, Евлеико, Тябутъ Лимеиковичъ, Люмонтъ.

Своего расцвета Раков достиг в XVII веке во владении магнатов Сангушек.

В 1686 году был основан доминиканский католический монастырь, в 1702 году — униатский базилианский.

С 1793 года вошёл в состав Российской империи. К концу XIX века население местечка достигало 3,6 тыс. человек, около 60 % из них были евреи. В 1906 году было завершено строительство большого костёла Богоматери Святого Розария в неоготическом стиле.

В 1921-1939 годах Раков — местечко, центр гмины Молодечненского повета Виленского воеводства Польши. В 1,5 км от местечка проходила граница с СССР, что способствовало его большому экономическому подъему. В это время Раков был излюбленным местом контрабандистов, шпионов с обеих сторон, здесь открывались рестораны, публичные дома.

С 1939 года — в составе Радошковичского района Вилейской области БССР. После 1944 года в Молодечненской области БССР.

В 1940-1954 годах имел статус городского посёлка.

Во время Великой Отечественной войны были убиты более 2 тысяч жителей, половину из которых составило еврейское население посёлка.

Во время Великой Отечественной войны с июля 1941 до июля 1944 местечко находилось под немецкой оккупацией. 16 июля 1954 года статус Ракова понижен до деревни.

С 20 января 1960 года в составе Минской области.

28 февраля 2008 года Ракову придан статус агрогородка.

Население 
По состоянию на 2021 г. численность населения Ракова составляет 2485 человек.

В 2008 г. в Ракове проживало 2155 человек.

Экономика и инфраструктура

Дорожное хозяйство и транспорт 
Агрогородок расположен рядом с автотрассой М6 Минск - Гродно (перед Воложиным имеет ответвление М7 на Вильнюс). 

В Ракове находится автостанция, от которой отправляются автобусы в Минск, Воложин и населённые пункты Воложинского района.

 № 383 Минск (АС Юго-Западная) - Пугачи
 № 403 Минск (АС Юго-Западная) - Корабли - Пугачи
 № 423 Минск (АС Юго-Западная) - Корабли
№ 425 Минск (АС Юго-Западная) - Судники
 № 433А Минск (ДС Запад) - Волма
№ 456С Минск (ДС Запад) - Выгоничи
№ 496С Минск (АВ Центральный) - Бакшты
 № 593С Минск (ДС Одоевского) - Воложин

Образование и культура 
В агрогородке расположено 1 учреждение общего среднего образования - Раковская средняя школа. Также имеется детский сад - ГУО «Раковский ясли-сад «Солнышко». Из учреждений культуры есть Центр народного творчества, Дом культуры, детская школа искусств, библиотека.

Медицина и туризм 
На территории агрогородка расположена Раковская участковая больница.

В 2022 году открылся медицинский центр "Альдента", который специализируется на комплексном оказании услуг в области стоматологии, оториноларингологии и ультразвуковой диагностики.

Недалеко от Ракова находятся санаторий Национальной Академии наук Беларуси «Ислочь», оздоровительный комплекс «Ислочь-Парк», спортивно-оздоровительная база «Галактика», детский оздоровительный лагерь «Фотон», загородный комплекс активного отдыха «Фестивальный», теннисная академия «Теннис в Солнечном».

Культура 

 Дом культуры  
 Музей ГУО "Раковская средняя школа"
 Центр народного творчества
 Музей-галерея "Янушкевичи"

Достопримечательности 

В Ракове много достопримечательностей, представляющих интерес для туристов:
 Ледниковый конгломерат и песчаник у шоссе Минск-Воложин  
 Древнее Городище периода железного века, позднего средневековья (I—XVII веке), за 0,3 км к юго-западу от церкви, в пойме р. Ислочь (левый берег) — 
 Еврейское кладбище (с 1642 года)
 Спасо-Преображенская церковь (1793 год) с брамой постройки 1886 года — 
 Католическая часовня Святой Анны с брамой-колокольней на кладбище (1862)
 Брама на православном кладбище (XIX век)
 Костёл Богоматери Святого Розария (1904—1906) — 
 Склеп-усыпальница Друцких-Любецких (1920-е)
 Этнографический музей Феликса Янушкевича
 Раковский источник — гидрологический памятник природы местного значения.
 Комплекс старых православных кладбищ (XIX век), на восточной окраине агрогородка, при въезде с г. Минска — 
 Часовня на территории бывшей Крестовоздвиженской церкви в пределах остатков ограждения (1906), на шоссе Раков — Кучкуны — 
 Гончарня (XIX в.)
 Почтовая станция (XIX в.; руины)
 Братская могила (1944) — 
 В деревне располагается могила белорусского композитора М. Грушвицкого, на которой поставлен памятник
 Большой камень с памятной доской в честь романа Сергея Песецкого "Любовник Большой Медведицы". Установлен около небольшой часовни, из-под которой бьёт лечебная криничка, на окраине Ракова

Утраченное наследие 

 Костёл (1824)
 Монастырь доминиканцев (1686)
 Усадебно-парковый комплекс Здеховских (XIX в.)
 Синагога

Галерея

СМИ 
В 2000-2008 гг. выходило краеведческое издание «Раковский путь» под редакцией профессора Вячеслава Рагойшы

См. также 
 Гетто в Ракове

Примечания

Ссылки 
 Воложинский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Агрогородки Воложинского района